The Come Up — первый официальный микстейп американского рэпера Джея Коула (), вышедший в 2007 году. Микстейп состоит из 21 трека. Cole спродюсировал 14 из них, включая трек Simba, который является дебютным синглом, и на который был снят дебютный клип.

Список композиций 

Список позаимствованных треков
 «I’m the Man» засемплирован «You’re Da Man» Nas’a
 «School Daze» засемплирован «Ghetto» Smitty при участии Scarfac’a, Kanye West’a & John’a Legend’a
 «Dolla and a Dream» засемплирован «Mom Praying» Beanie Sigel’a при участии Scarfac’a
 «Quote Me» засемплирован «Where Y’all At» by Nas
 «The Come Up» засемплирован «Grammy Family» Consequenc’a при участии DJ Khaled’a, Kanye West’a & John’a Legend’a
 «Dead Presidents» засемплирован «Dead Presidents» Jay-Z
 «Homecoming» засемплирован «My Way Home» Kanye West’a при участии Common’a
 «Carolina On My Mind» засемплирован «We the People Who Are Darker Than Blue» Curtis Mayfield’a
 «Can’t Cry» засемплирован «(If Loving You Is Wrong) I Don’t Want to Be Right» Millie Jackson’a
 «Goin' Off» засемплирован «If Tomorrow Never Comes» The Controllers
 «Rags to Riches (At the Beep)» засемплирован «Everybody Loves the Sunshine» Roy Ayers’a

Примечания

Дополнительные ссылки 

 J. Cole

Сборники 2007 года
Сборники на английском языке
Альбомы Dreamville Records
Альбомы Джея Коула
Альбомы, спродюсированные Джеем Коулом
Дебютные микстейпы
Микстейпы 2007 года